Михаил Ко́заль (; , около Кротошина, Польша — , концлагерь Дахау) — блаженный Римско-Католической Церкви, епископ, мученик.

Биография 
Михаил Козаль родился в Новом Фольварке, около города Кротошин. Был священником гнезненского архидиоцеза. Исполнял обязанности префекта в гимназии в городе Быдгощ, духовного отца и ректора семинарии в городе Гнезно, Польша. В 1939 году был рукоположен в епископа, после чего исполнял обязанности епископа-коадъютора (помощник епископа) в влоцлавском диоцезе. После начала Второй мировой войны не оставил своей епархии.

7 ноября 1939 года был арестован немецкими оккупационными властями и отправлен в концентрационный лагерь Дахау. Несмотря на плохие условия, существовавшие в концлагере, занимался пастырской деятельностью, ухаживая за больными, преподавая духовные советы и исповедуя. В начале 1943 года заразился тифом.

26 января 1943 года погиб от инъекции фенола.

Прославление 
14 июня 1987 года Михаил Козаль был причислен к лику блаженных во время проведения мессы в Варшаве римским папой Иоанном Павлом II.

Блаженный Михаил Козаль — покровитель города Влоцлавека, Польша.

День памяти в Католической церкви — 14 июня.

Литература 
 Osservatore Romano : 1987 № 28. — С. 11—12.

Ссылки 
 Индекс святых

Католические святые
Христианские святые XX века
Святые Польши
Персоналии:Влоцлавек